Forbundspræsident () har flere betydninger:

 Forbundspræsident (Schweiz) – den minister, der vælges som formand for Schweiz' regering for et år ad gangen
 Forbundspræsident (Tyskland) – statsoverhovedet i Forbundsrepublikken Tyskland siden 1949
 Forbundspræsident (Østrig) – statsoverhovedet i Republikken Østrig siden 1919

Politiske embeder
Lister